Scheat est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 β Pegasi,
 δ Aquarii.
En règle générale, ce nom se réfère à β Pegasi.

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire